Mužská dvouhra Chile Open 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do singlové soutěže santiagského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Chile Open bylo do kalendáře ATP zařazeno poprvé od roku 2014, kdy triumfoval Ital Fabio Fognini. Obhájce trofeje zvolil start na souběžně hraném Dubai Tennis Championships 2020.

Vítězem se stal Brazilec hrající na divokou kartu Thiago Seyboth Wild, jenž ve finále zdolal norskou turnajovou dvojku Caspera Ruuda po třísetovém průběhu 7–5, 4–6 a 6–3. Ve svém premiérovém finále na okruhu ATP Tour vybojoval první titul. V 19 letech se Seyboth Wild stal nejmladším a – jako 182. hráč světa – nejníže postaveným brazilským vítězem na túře ATP, prvním šampionem narozeným v roce 2000 i nejmladším v sérii Golden Swing, hrané ve Střední a Jižní Americe, od titulu 18letého Nadala v Acapulku 2005.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Chile Open
Sport v Chile v roce 2020
ATP Tour 2020